Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Brasil Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jehož členové se rozhodli startovat na paralelně probíhajícím Abierto Mexicano Telcel v Acapulcu.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, který ve finále zdolal španělskou dvojici Pablo Carreño Busta a David Marrero výsledkem 4–6, 6–1 a [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Peralta získal premiérový titul na okruhu ATP Tour a Zeballos třetí deblový v této úrovni mužského tenisu.

Nasazení párů 
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (odstoupili)
  Máximo González /  André Sá (čtvrtfinále)
  Nicholas Monroe /  Philipp Oswald (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2016
ATP World Tour 2016